Porfirio Días puede referirse a:

 Porfirio Díaz Mori (1830-1915), militar mexicano, que ejerció el cargo de presidente de México;
 Porfirio Díaz Ortega (1873-1946), hijo del anterior;
 Porfirio Díaz Machicao (1909-1981), escritor, historiador y periodista boliviano.